Manuel Fernández hace referencia a varios artículos:

 Manuel Fernández de Cubas (), arquitecto, español.
 Manuel Fernández Chacón (1786-1841), político, jefe supremo de Costa Rica.
 Manuel Fernández y González (1821-1888), novelista español.
 Manuel Fernández Pradel (1826-1906), político radical chileno.
 Manuel Fernández de Castro y Menéndez Hevia (1834-1905), religioso y escritor español.
 Manuel Fernández Caballero (1835-1906), compositor de zarzuelas español. 
 Manuel Fernández Juncos (1846–1928), poeta y político puertorriqueño (nacido en Asturias, España).
 Manuel Fernández Oro (1848-x), militar argentino.
 Manuel Fernández Silvestre y Pantiga (1871-1921) militar español, nacido en Cuba.
 Manuel Fernández Alberdi (1882-x), pianista y compositor español.
 Manuel Fernández-Cuesta Merelo (1899-1945) periodista español, fundador del periódico Marca.
 Manuel Fernández Martín (1914-1967), militar español.
 Manuel Fernández-Galiano (1918-1988), helenista español.
 Manuel Fernández Moreno El Serna (1921-1971), cantaor español.
 Manuel Fernández Álvarez (1921-2010), historiador español.
 Manuel Fernández Fernández, Pahiño (1923-), exfutbolista español.
Manuel Fernández López, Lito (1947-2014), un sindicalista y abogado español.
Manuel Fernández López (1962), diseñador y artista español.
 Manuel Fernández-Cuesta Puerto (1963-2013), editor español.
 Manuel Fernández Ginés (1971-), ciclista español.
Manuel Fernández (entrenador) (1983-), entrenador y exfutbolista argentino.
 Manuel Elías Fernández (1989-), futbolista uruguayo.
 Manuel Fernández Meléndez, ingeniero y político venezolano.
 Manuel Fernández Salazar, rumbero, exintegrante del grupo Los Chunguitos.
 Manuel Fernández Palma, periodista deportivo chileno.
 Manuel Fernández, político peruano del .